

Patronyme 

 Constantin Amilakvari (1904-1943), militaire français prince de Géorgie ;
 Dimitri Amilakvari ou Amilakhvari (1906-1942), militaire français d'origine géorgienne ;
 Guiorgui Amilakhvari (1980-), avocat, entrepreneur, académicien et homme politique géorgien.

Autre 
 Dialogue Dimitri-Amilakhvari,  page des relations entre la France et la Géorgie, ouverte en 2019

Patronyme géorgien